Zkratka ze tří písmen D, D a L může mít více významů:

 Data Definition Language – jazyk pro definici dat, jeden z množiny databázových jazyků z rodiny SQL
 DDL – Dřevozpracující družstvo – výrobce řeziva a deskových materiálů na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl
Direct Download Link, také Direct Download(s) – odkaz k přímému stažení souboru